Le nom de Mauzin peut référer à :
 André Mauzin, ingénieur en chef de la SNCF et créateur des voitures Mauzin ;
 les voitures Mauzin, chargées de réaliser les relevés de déformation des voies à la SNCF.